Courcelles ist der Name mehrerer Gemeinden:

in Belgien:
 Courcelles (Belgien) in der Provinz Hennegau

in Kanada:
 Courcelles (Québec) in der Provinz Québec

in Frankreich:
 Courcelles im Département Loiret, umbenannt auf Courcelles-le-Roi
 Courcelles (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Courcelles (Doubs) im Département Doubs
 Courcelles (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Courcelles (Nièvre) im Département Nièvre
 Courcelles (Territoire de Belfort) im Département Territoire de Belfort
 Buire-Courcelles im Département Somme
 Courcelles-au-Bois im Département Somme
 Courcelles-Chaussy im Département Moselle
 Courcelles-de-Touraine im Département Indre-et-Loire
 Courcelles-en-Barrois im Département Meuse
 Courcelles-en-Bassée im Département Seine-et-Marne
 Courcelles-en-Montagne im Département Haute-Marne
 Courcelles-Epayelles im Département Oise
 Courcelles-Frémoy im Département Côte-d'Or
 Courcelles-la-Forêt im Département Sarthe
 Courcelles-le-Comte im Département Pas-de-Calais
 Courcelles-le-Roi im Département Loiret
 Courcelles-lès-Gisors im Département Oise
 Courcelles-lès-Lens im Département Pas-de-Calais
 Courcelles-lès-Montbard im Département Côte-d'Or
 Courcelles-lès-Montbéliard im Département Doubs
 Courcelles-lès-Semur im Département Côte-d'Or
 Courcelles-Sapicourt im Département Marne
 Courcelles-sous-Châtenois im Département Vosges
 Courcelles-sous-Moyencourt im Département Somme
 Courcelles-sous-Thoix im Département Somme
 Courcelles-sur-Aire im Département Meuse
 Courcelles-sur-Blaise im Département Haute-Marne
 Courcelles-sur-Nied im Département Moselle
 Courcelles-sur-Seine im Département Eure
 Courcelles-sur-Vesle im Département Aisne
 Courcelles-sur-Viosne im Département Val-d'Oise
 Courcelles-sur-Voire im Département Aube
 Saint-Brice-Courcelles im Département Marne

Courcelles ist der Name mehrerer Personen:
 Courcelles (Theologe) (frühes 15. Jahrhundert), französischer Theologe
 Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles (1647–1733), französische Schriftstellerin
 Daniel de Rémy de Courcelles (1626–1698), Kolonialgouverneur unter Ludwig XIV.
 Dominique de Courcelles (* 1953), französische Ideenhistorikerin
 Étienne de Courcelles (1586–1659), französischer Theologe
 Gérard de Courcelles († 1927), französischer Autorennfahrer
 Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles (1759–1834), Genealoge

Sonstiges:
 Courcelles (Métro Paris) eine U-Bahn-Station in Paris

Siehe auch:
 Courcelle
 Courcel
 Decourcelle